Василий Григорьевич Терентьев (3 марта 1899 года, станица Ардон, Терская область — 26 января 1957 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (2 ноября 1944 года).

Начальная биография 
Василий Григорьевич Терентьев родился 3 марта 1899 года в станице Ардон (с 1964 года — город) ныне Северной Осетии — Алании.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
В феврале 1915 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен рядовым в Карсский крепостной военный телеграф, затем служил в 5-м Кавказской пограничном полку, в составе которого принимал участие в боевых действиях на Кавказском фронте. Получив ранение, лечился в военном госпитале в Тифлисе. После выздоровления с мая 1917 года служил в составе 268-го пехотного запасного полка, дислоцированного в городе Эривань. В том же месяце был демобилизован из рядов армии в чине младшего унтер-офицера.

В декабре 1917 года Терентьев вступил бойцом в Минераловодский красногвардейский отряд, в составе которого вскоре был назначен на должность командира взвода конных разведчиков. Принимал участие в боевых действиях по подавлению антисоветского мятежа под руководством генералов А. М. Каледина и М. П. Богаевского на территории Донской области.

В апреле 1918 года призван в ряды РККА, после чего принимал участие в боевых действиях на Южном фронте (с октября того же года — в составе 11-й армии) против Терских казаков, а также войск под командованием генералов А. Г. Шкуро, К. К. Мамонтова и А. П. Деникина. Служил на должностях командира кабардинского кавалерийского дивизиона Святокрестовской кавалерийской дивизии, командира отдельного эскадрона Минераловодского отряда 11-й армии.

В октябре 1918 года Терентьев назначен на должность командира 11-го кавалерийского полка, в декабре — на должность командира взвода 37-го кавалерийского полка (7-я кавалерийская дивизия), а в сентябре 1919 года — командир дивизиона 1-го Таманского кавалерийского полка. В том же году окончил 5-ю Орловскую школу, а также вступил в ряды РКП(б).

С июня 1920 года в составе 11-й армии служил на должностях командира 1-й отдельной Таманской кавалерийской бригады, командира 6-го кавалерийского полка (1-я Кавказская кавалерийская дивизия) и 30-го кавалерийского полка (5-я Кубанская кавалерийская дивизия), а с января 1921 года — на должности командира 3-й кавалерийской бригады . Принимал участие в боевых действиях против войск под командованием генерала П. Н. Врангеля и Н. И. Махно на Украине.

Приказом РВСР № 116: 1922 года за отличия в боях Василий Григорьевич Терентьев награждён орденом Красного Знамени и именным оружием с надписью «За доблесть», которое в настоящее время экспонируется в Музее краеведения Северной Осетии.

Межвоенное время 
В марте 1921 года направлен на учёбу в Высшей кавалерийской школе РККА в Ленинграде, после окончания которой в октябре 1923 года направлен в 7-ю Самарскую кавалерийскую дивизию, где служил вместе с Г. К. Жуковым. Последовательно назначался на должности командира эскадрона 38-го кавалерийского полка, помощника начальника и начальника штаба 37-го кавалерийского полка, командира дивизиона 1-го кавалерийского полка. В октябре 1926 года назначен на должность командира и политрука кавалерийского эскадрона 2-й Белорусской стрелковой Краснознамённая дивизии имени М. В. Фрунзе.

В сентябре 1929 года Терентьев направлен на учёбу на Восточный факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе, после окончания которого в апреле 1933 года назначен на должность командира-руководителя Курсов усовершенствования начальствующего состава по разведке при Разведывательном управлении Генерального штаба РККА, в сентябре 1934 года — на должность начальника отделения 5-го отдела Разведывательного управления Генерального штаба РККА, а в марте 1936 года — на должность начальник и комиссар КУНС по разведке и курсов военных переводчиков при Разведывательном управлении Генерального штаба РККА.

С сентября 1938 года исполнял должность командира 3-й кавалерийской дивизии в составе 2-го кавалерийского корпуса (Киевский военный округ), в феврале 1939 года — на должность командира 5-й кавалерийской дивизии (2-й кавалерийский корпус, Киевский военный округ), а в сентябре — на должность преподавателя общей тактики в Военной академии имени М. В. Фрунзе. В декабре того же года направлен на учёбу в Академии Генштаба РККА, которую окончил в 1941 году.

Великая Отечественная война 
В июле 1941 года В. Г. Терентьев был назначен на должность командира 12-й стрелковой дивизии (Московский военный округ), затем в том же месяце — на должность командира 307-й стрелковой дивизии, которая вела боевые действия на восточном берегу реки Десна южнее Брянска. В сентябре дивизия попала в окружение. В докладной записке от 25 ноября 1941 года, составленной В. Г. Терентьевым на имя начальника Главного управления кадров НКО СССР, говорил о боевых действиях дивизии:

В конце сентября при отходе частей 13-й армии на р. Десна я с вверенной мне 307 сд находился в окружении в районе Витемля, Муравьи, Сагутьево. В это время переправы через р. Десна были взорваны отходящими нашими частями, а противник уже занимал восточный берег реки. Из окружения я пробивался на Муравьи и в этом же районе переправлял дивизию. Так как переправ через Десну не было и своими силами построить таковые не представлялось никакой возможности — дивизию я переправлял на примитивных плотиках, уничтожив материальную часть (7 орудий, 4 легковые и 22 грузовые машины, около 90 повозок). За потерю материальной части суток через семь — восемь от должности командира дивизии был отстранён.

После выхода из окружения с сентября Терентьев находился в распоряжении Военного совета Брянского фронта, а с ноября года — в распоряжении Главного управления кадров НКО СССР.

В декабре 1941 года был назначен начальником отдела боевой подготовки штаба 20-й армии, вновь сформированной по приказу И. В. Сталина 30 ноября 1941 года, командование которой принял генерал-майор А. А. Власов.

В марте 1942 года назначен на должность командира 108-й стрелковой дивизии 5-й армии, которая в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции принимала участие в боевых действиях в районе Гжатска.

С июля 1942 года — исполнял должность начальника штаба 16-й армии.

Василий Григорьевич Терентьев до прихода в 16-ю командовал последовательно несколькими стрелковыми дивизиями на Западном и Брянском фронтах, в самом начале сорок третьего ушёл от нас на туже должность в 326-ю дивизию, в конце войны стал командиром 70-го стрелкового корпуса. Генерал Терентьев по складу своего характера и опыту работы не был штабным работником. Он был, скорее, очень хорошим моим заместителем по командной части, охотно и часто выезжал в войска.

В феврале 1943 года назначен на должность командира 326-й стрелковой дивизии, которая вела боевые действия на Жиздринском направлении, а затем — в ходе Курской битвы северо-восточнее города Людиново.

В августе 1943 года назначен на должность командира 70-го стрелкового корпуса, который вскоре принимал участие в Смоленской наступательной операции, в период с января по апрель 1944 года — в оборонительных действиях на реке Проня. С мая 1944 года корпус участвовал в ходе Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций, а также в освобождении городов Могилёв, Таргово (Теервиш), Черск, Берент, Картхауз, Данциг, Шведт, Ангермюнде, Темплин, Фюрстенберг и Гранзе.

Командующий 49-й армией генерал-лейтенант И. Т. Гришин, аттестуя В. Г. Терентьева в конце войны, писал:

Корпус под командованием тов. Терентьева успешно выполнил поставленные перед ним задачи по прорыву сильной укреплённой полосы обороны немцев на реке Проня. Стремительным наступлением корпус успешно форсировал реку Днепр и овладел городом Могилёв. 70 ск успешно прорвал оборону немцев на реке Свислочь, овладел важным узлом обороны немцев м. Кузница и в последующих операциях корпус занимал ведущую роль в армии. В оперативно-тактическом отношении тов. Терентьев подготовлен достаточно. Имеет достаточный опыт как в подготовке войск, так и в самой операции. Культурный, выдержанный генерал.

Генерал-лейтенант В. Г. Терентьев 15 раз был упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная карьера 

В июне 1945 года Терентьев был назначен на должность для особых поручений при Главнокомандующем Группой советских оккупационных войск в Германии, в мае 1946 года — для особых поручений при Главнокомандующем сухопутными войсками Маршале Советского Союза Жукове Г. К., а в сентябре того же года — на должность начальника курса основного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе.

1 ноября 1947 года генерал-лейтенант В. Г. Терентьев был арестован по «Трофейному делу», после чего был отправлен в Лефортовскую тюрьму, где сидел в одной камере с Давидом Гофштейном.

1 ноября 1951 года был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР сроком на 25 лет. Находился в Кенгире (3-е лаготделение Степлага). В 1953 году после смерти И. В. Сталина и ареста Л. П. Берии был освобождён из заключения и реабилитирован. В августе того же года вновь определён в кадры Советской Армии и зачислен в распоряжение Главного управления кадров.

В феврале 1954 года назначен начальником военной кафедры Московского юридического института. В мае того же года приказом министра обороны В. Г. Терентьеву был сохранён стаж выслуги лет в кадрах Советской Армии за период с марта 1947 по август 1953 года.

Генерал-лейтенант Василий Григорьевич Терентьев в январе 1956 года вышел в отставку. Умер 26 января 1957 года в Москве. Похоронен на  (5-й участок, 1-й ряд, 2 место).

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (1922, 11.05.1943, 03.11.1944, 05.11.1954);
 Орден Богдана Хмельницкого 1 степени (10.04.1945);
 Орден Суворова 2 степени (21.07.1944);
 Орден Кутузова 2 степени (28.09.1943);
 Медали.

Иностранные награды
 Кавалер рыцарского ордена «Virtuti Militari» (ПНР) (1945);
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени ПНР (1945);
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР (1945);
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР (1945);
 Медаль «Победы и Свободы» (ПНР (1945).

Благодарности, объявленные в Приказах Верховного Главнокомандующего.

 За форсирование реки Проня и прорыве обороны противника. 25 июня 1944 года № 117
 За форсирование реки Днепр и за освобождение крупного областного центра Белоруссии города Могилев — оперативно важного узла обороны немцев на минском направлении, а также за овладение городами Шклов и Быхов. 28 июня 1944 года № 122
 За участие в боях по освобождению городом и крепостью Осовец — мощного укрепленного района обороны немцев на реке Бобр, прикрывающего подступы к границам Восточной Пруссии. 14 августа 1944 года № 166
 За освобождение города и крепости Остроленка — важного опорного пункта обороны немцев на реке Нарев. 6 сентября 1944 года № 184
 За освобождение города и крепости Ломжа — важного опорного пункта обороны немцев на реке Нарев. 13 сентября 1944 года № 186
 За овладение городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 23 января 1945 года. № 246
 За овладение городом Черск — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в северо-западной части Польши. 21 февраля 1945 года. № 283
 За овладение городами Бытув (Бютов) и Косьцежина (Берент) — важными узлами железных и шоссейных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на путях к Данцигу. 8 марта 1945 года. № 296
 За овладение важными узлами железных и шоссейных дорог — городами Лауенбург и Картузы (Картхауз). 10 марта 1945 года. № 298
 За овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319.
 За овладение городами Пренцлау, Ангермюнде — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании. 27 апреля 1945 года. № 348
 За овладение городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании. 28 апреля 1945 года. № 350
 За овладение городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге. 30 апреля 1945 года. № 352
 За овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 1 мая 1945 года. № 354
 За овладение городами Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и за соединение на линии Висмар — Виттенберге с союзными нам английскими войсками. 3 мая 1945 года. № 360

Воинские звания 
 Генерал-майор (20 декабря 1942 года);
 Генерал-лейтенант (2 ноября 1944 года).

Память

Примечания

Литература 
 
 
 

Члены КПСС
Сотрудники ГРУ
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели МГЮА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Заключённые Степлага
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне

Участники освобождения Могилёва
Участники битвы за Днепр
Заключённые Лефортовской тюрьмы
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР